Tenisový turnaj ITF Strabag Prague Open 2011 se konal ve dnech 2. – 8. května v českém hlavním městě Praze venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ITF Women's Circuit 2011.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Lucie Hradecká (vítězka)
  Romina Oprandiová (semifinále)
  Andrea Hlaváčková (1. kolo)
  Patricia Mayrová-Achleitnerová (čtvrtfinále)
  Yvonne Meusburgerová (semifinále)
  Misaki Dojová (1. kolo)
  Lesja Curenková (1. kolo)
  Sabine Lisická (2. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (2. kolo)  Yvonne Meusburgerová /  Kathrin Wörleová (semifinále)
  Olga Savčuková /  Lesja Curenková ''(finále)
  Darja Kustovová /  Arina Rodionovová (vítězky)'''

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry 
 Pavouk kvalifikace dvouhry 
 Pavouk čtyřhry 

Strabag Prague Open 2011